Der Dreiband-Weltcup 2006/1 war das erste UMB/CEB-Weltcupturnier im 20. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 23. bis zum 29. Januar 2006 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Sluiskil statt. Es war das zweite Dreiband-Weltcup Turnier in Sluiskil.

Geschichte 
Die erste Überraschung in der Finalrunde war die Niederlage von Rekord-Weltcupsieger Torbjörn Blomdahl. Er verlor gegen Ramón Rodriguez aus Peru glatt mit 0:3 Sätzen. Zwei der Sätze verlor er mit 14:15. Die nächste Überraschung war der Einzug vom Qualifikanten Adnan Yüksel ins Finale. Hier hatte er dem Lokalmatador Dick Jaspers einen harten Kampf geliefert. Erst im fünften Satz musste er sich mit 11:15 geschlagen geben. Für Jaspers war es der 14. Weltcup-Sieg.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
In Sluiskil wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 12 Gruppensieger und die zwei besten Gruppenzweiten für die Finalrunde. Da Jérémy Bury als Gruppensieger das Hauptturnier nicht spielte kam mit Glenn Hofman ein weiterer Gruppenzweiter ins Hauptfeld. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika und Asien. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Daniel Sánchez
  Frédéric Caudron
  Torbjörn Blomdahl
  Dick Jaspers
  Semih Saygıner 
  Marco Zanetti
  Jean Paul de Bruijn  
  Luis Aveiga
  Filipos Kasidokostas
  Eddy Merckx
  Martin Horn
  Tonny Carlsen

Wildcardspieler:

1 × CEB:  Peter de Backer
2 × ACBC:  Kim Kyung-roul,  Hideaki Kobayashi
2 × CPB:  Marco Sobarso,  Roberto Rojas
2 × organisierender Verband:  Raimond Burgman,  John Tijssens

Hauptqualifikation

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Einzelnachweise 

2006 1
Karambolageveranstaltung 2006
Billardturnier in Terneuzen